О́льга Серге́евна Ряби́нкина () — российская легкоатлетка, специалистка по толканию ядра. Выступала за сборную России по лёгкой атлетике в 1990-х и 2000-х годах, чемпионка мира, обладательница бронзовых медалей чемпионатов Европы, чемпионка и призёрка первенств национального значения, участница двух летних Олимпийских игр. Представляла Брянскую область и Санкт-Петербург. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Ольга Рябинкина родилась 24 сентября 1976 года в Брянске.

Начала заниматься лёгкой атлетикой в 1991 году под руководством своего отца Сергея Рябинкина, позже проходила подготовку у тренеров А. В. Андреева и Т. Пастуховой. Окончила Московский государственный социальный университет. Выступала за всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» (Санкт-Петербург).

Впервые заявила о себе в толкании ядра на международной арене в сезоне 1993 года, когда вошла в состав российской национальной сборной и выиграла серебряную медаль на летних Европейских юношеских Олимпийских днях в Валкенсварде.

В 1994 году заняла девятое место на юниорском мировом первенстве в Лиссабоне.

В 1995 году стала бронзовой призёркой на юниорском европейском первенстве в Ньиредьхазе.

В 1997 году отметилась выступлением на молодёжном европейском первенстве в Турку, став четвёртой в толкании ядра и в метании диска.

На взрослом чемпионате России 2000 года в Туле была третьей. По итогам чемпионата удостоилась права защищать честь страны на Олимпийских играх в Сиднее — с результатом 17,85 метра закрыла здесь десятку сильнейших.

В 2003 году выиграла бронзовые медали на зимнем чемпионате России в Москве и на летнем чемпионате России в Туле. Принимала участие в чемпионате мира в Париже, но в финал здесь не вышла.

В 2004 году одержала победу в личном зачёте Кубка Европы в Быдгоще, тем самым помогла своим соотечественницами выиграть общий командный зачёт. Находясь в числе лидеров российской легкоатлетической сборной, благополучно прошла отбор на Олимпийские игры в Афинах — на сей раз показала результат ровно 18 метров, чего оказалось недостаточно для преодоления предварительного квалификационного этапа.

После афинской Олимпиады Рябинкина осталась в составе российской национальной сборной на ещё один олимпийский цикл и продолжила принимать участие в крупнейших международных соревнованиях. Так, в 2005 году она победила на зимнем чемпионате России в Волгограде, стала бронзовой призёркой на чемпионате Европы в помещении в Мадриде, была лучшей на летнем чемпионате России в Туле и завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Хельсинки (позже в связи с дисквалификацией белорусской толкательницы ядра Надежды Остапчук был провозглашена чемпионкой).

В 2006 году победила на зимнем чемпионате России в Москве, стала второй на Кубке Европы по зимним метаниям в Тель-Авиве и третьей на домашнем чемпионате мира в помещении в Москве. Помимо этого, стала серебряной призёркой на летнем чемпионате России в Туле, четвёртой на чемпионате Европы в Гётеборге (после дисквалификации Остапчук поднялась до третьего места), заняла второе место в личном зачёте на Кубке мира в Афинах.

В 2007 году взяла бронзу на зимнем чемпионате России в Волгограде и на чемпионате Европы в помещении в Бирмингеме.

За выдающиеся спортивные результаты удостоена почётного звания «Мастер спорта России международного класса».

В 2015 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) инициировала перепроверку допинг-проб с чемпионата мира 2005 года — в результате нескольких спортсменов заподозрили в использовании запрещённых веществ, в том числи подозрительной оказалась и проба Ольги Рябинкиной — стоял вопрос о лишении её золотой медали. Тем не менее, позже Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что в соответствии с действующим регламентом IAAF не имела права перепроверять эти пробы, поскольку с момента их взятия прошло уже больше восьми лет. Таким образом, заподозренные спортсмены не понесли никакого наказания.

Примечания 

Толкатели ядра России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике
Спортсмены Брянска
Легкоатлеты Санкт-Петербурга
Выпускники Российского государственного социального университета